Хаваш (Хаваж) Азиев (1947, Казахская ССР, СССР — 9 июля 1996, Гехи, ЧРИ) — основатель по Правам Человека в Чечено-Ингушской АССР, председатель по Правам Человека — МОПЧ Северо-Кавказского отделения. Участник Осетино-ингушского конфликта и Первой российско-чеченской войны.

Биография 
Родился в 1947 году, Казахской ССР. Отец — чеченец из тайпа Зумсой, мать ингушка. После реабилитации чеченцев и ингушей вернулись в родовое село Урус-Мартан.

Баудди Азиев — брат Хаваша, участник вьетнамской войны, сапёр, член совета Международного общества прав человека (МОПЧ) с 1989 по 1992 гг.

В 1989 году Хаваш Азиев основал первую общественную организацию по Правам Человека в Чечено-Ингушетии. Была зарегистрирована в г. Грозный в 1990 году по рекомендациям академика Андрея Сахарова. Секретариат находился в Франкфурте-на-Майне от ООН. Являлся председателем  Международного общества прав человека  Северо-Кавказского отделения.

После начала Осетино-ингушского конфликта  участвовал в качестве добровольца. Также участник Первой чеченской войны за ЧРИ. Погиб в селении Гехи 9 июля 1996 года.

См. Также 

 Осетино-ингушский конфликт
 Первая чеченская война
 Международное общество прав человека

Примечание

Ссылки 

 Биография Хаваша Азиева

Общественные деятели
Общественные деятели СССР
Осетино-ингушский конфликт
Участники Первой чеченской войны
Погибшие в боях Первой чеченской войны